Mowatt est un patronyme pouvant faire référence à :

Patronyme 
 Alex Mowatt (né en 1995), footballeur anglais
 Anna Cora Mowatt (1819-1870), écrivaine, dramaturge et actrice américaine
 Judy Mowatt (née en 1952), chanteuse jamaïcaine de reggae
 Kemar Mowatt (né en 1995), athlète jamaïcain spécialiste du 400 mètres haies
 Rolf Mowatt-Larssen, ancien officier parachutiste de l'US Army
  (né en 1961), joueur américain de football américain

Toponyme 
 Mowatt, un cratère vénusien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme